Anti-Social é um filme coproduzido pelo Reino Unido e Hungria e lançado em 2015.

Filmes do Reino Unido de 2015